69-й чемпионат России по шахматам — соревнование, которое прошло в 2016 году. Чемпион России по шахматам определился в ходе суперфинала, который прошёл в Новосибирске с 15 октября по 28 октября 2016 года. Чемпионом стал Александр Рязанцев. Местом проведения турнира стал Новосибирский государственный краеведческий музей.

Общий призовой фонд составил 6 миллионов 300 тысяч российских рублей.

Главный судья соревнований — международный арбитр Максим Ивахин.

Игровые дни: 16-21, 23-27 октября. Выходной день — 22 октября.

Регламент 
 Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. 
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
 Допустимое время опоздания на тур – 15 минут. Игрок, появившийся за доской после пуска часов, но до истечения допустимого времени, наказывается штрафом в 10.000 рублей. 
 Участникам (участницам) запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 40-го хода включительно.
 Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости), за исключением дележа I места:
 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» белыми фигурами);
 коэффициент Бергера;
 количество побед;
 результат личной встречи;
 система Койя.
 При дележе I места игроки, претендующие на него играют между собой партии в быстрые шахматы со следующим контролем времени: 15 минут + 10 секунд каждому участнику.

Участники 
В Суперфинале приняли участие 12 шахматистов:
 Евгений Томашевский (Саратовская область)
 Никита Витюгов (Санкт-Петербург)
 Дмитрий Яковенко (ХМАО-Югра)
 Григорий Опарин (Москва)
 Владимир Федосеев (Санкт-Петербург)
 Дмитрий Кокарев (Пензенская область)
 Александр Рязанцев (Москва)
 Андрей Гоганов (Санкт-Петербург)
 Пётр Свидлер (Санкт-Петербург)
 Александр Грищук (Москва)
 Эрнесто Инаркиев (Москва) 
 Дмитрий Бочаров (Новосибирская область)

Результаты 
После окончания основных матчей таблица результатов выглядела следующим образом:

Примечания 

Чемпионаты России по шахматам
2016 год в шахматах
Октябрь 2016 года
Чемпионаты России в 2016 году
Спортивные соревнования в Новосибирске
2016 год в Новосибирской области